Clone
Clone (empresa) - uma empresa brasileira de informática
O Clone - uma telenovela brasileira produzida pela Rede Globo

Ver também
Clonagem

Desambiguação